Arany László (1844–1898) költő, népmesegyűjtő, Arany János fia
 Arany László (1927–1976) orvos
 Arany László (1971) válogatott labdarúgó